Никки «Ник» Максвелл Ван Эксель (; род. 27 ноября 1971, Кеноша, Висконсин) — бывший американский профессиональный баскетболист. Известен своими скоростными данными и умением приносить решающие очки.

Личная жизнь 
Появлялся в эпизоде программы MTV «По домам».

26 декабря сын Ника Ван Экселя, Никки Ван Эксель был арестован за убийство соседа. Полиция нашла тело Брэдли Бази в воскресенье, 26 декабря, а в среду Никки ван Эксель пришёл в участок с повинной. Сын экс-игрока «Денвера», «Далласа», «Голден Стэйт», «Портленда» и «Сан-Антонио» был выпущен под залог в $ 1 млн. По законам штата ему грозит смертная казнь.

31 января 2012 года Никки Максвелл Ван Эксель решением суда был приговорен к 60 годам тюрьмы. Судом было установлено, что в декабре 2010 года сын бывшего игрока НБА застрелил своего друга Брэдли Бэсси Айо и сбросил тело убитого в озеро Рэй Хаббард на окраине Далласа. На суде адвокат защиты утверждал, что подсудимый совершил убийство по неосторожности. По его словам, молодые люди играли с ружьем в доме Ван Экселя, и его подзащитный не знал, что оружие было заряжено.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 HoopsHype’s Scouting Report
 Статистика на сайте www.basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Цинциннати Беаркэтс» (баскетбол)
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Тренеры «Атланта Хокс»
Тренеры «Милуоки Бакс»
Тренеры «Мемфис Гриззлис»